Пиједрас Анчас има више значења:

 Пиједрас Анчас, Примера дел Монте (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједрас Анчас (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Анчас (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику